26-й чемпионат Южной Америки был проведён в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Он стартовал 7 марта 1959 года матчем между сборной Аргентиной и сборной Чили, а завершился 4 апреля 1959 года матчем между Аргентиной и Бразилией.

Участники 

 
 Бразилия

Составы команд

Турнирная таблица

Матчи 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Лучшие бомбардиры 
 
8 мячей
  Пеле

6 мячей
  Хосе Авейро

5 мячей
  Пауло Валентин
  Мигель Анхель Лоайса

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1959 (Аргентина) на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1959 году
Спорт в Аргентине в 1959 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Март 1959 года
Апрель 1959 года
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине